Die Dritten steht für:
 die umgangssprachliche Bezeichnung für die dritten Fernsehprogramme der ARD, siehe Drittes Fernsehprogramm
 die umgangssprachliche Bezeichnung für Zahnprothesen, siehe Zahnersatz

Siehe auch:
 Oesch’s die Dritten, eine Volksmusikgruppe aus der Schweiz